Bagnols (Puy-de-Dôme)
 Bagnols (Rhône)
ook:
Bagnols-en-Forêt,  Var 
Bagnols-les-Bains,  Lozère 
Bagnols-sur-Cèze,  Gard